La Kroče ima više značenja:
 La Kroče (Ankona)
 La Kroče (Firenca)
 La Kroče (Groseto)
 La Kroče (Modena)
 La Kroče (Padova)
 La Kroče (Pordenone)
 La Kroče (Trevizo)